В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrici Венді Овертон і Валері Зігенфусс виграли титул, у фіналі перемігши пару Джуді Тегарт-Далтон і Франсуаза Дюрр 7-5, 6-2.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Біллі Джин Кінг (1-ше коло)

  Джуді Тегарт-Далтон /  Франсуаза Дюрр (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Washington